Sabotage () е шести студиен албум на британската хевиметъл група Блек Сабат (), който е издаден през 1975 г.

Макар и да не достига до висотите на албумите Paranoid и Black Sabbath този албум е истински шедьовър на музикалното изкуство. Заради дългите и епични композиции този албум е много ценен от истинските почитатели на групата. Емблематични остават песните Hole in the Sky и Megalomania. Също така много запомнящи са и песните Supertzar и Symptom of the Universe.

Състав 
 Ози Озбърн – вокали
 Тони Айоми – китара, пиано, синтезатор, орган
 Гийзър Бътлър – бас
 Бил Уорд – барабани

Песни

Източници 

Албуми на Блек Сабат
Музикални албуми от 1975 година